GRASP peut désigner :
 Greedy randomized adaptive search procedure, une méthode métaheuristique d'optimisation combinatoire ;
 , un programme de protection des grands singes (chimpanzé, gorilles, orang-outan) ;
 Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de la prévention, un institut de recherche québécois en sociologie ;
 patron GRASP, un patron de conception créé par Craig Larman ;
 Groupe de recherche en analyse de systèmes et productique, un laboratoire de l'INSA Lyon - Université Claude-Bernard-Lyon-I ;
 GRASP (General responsibility assignment software patterns), un outil pour la programmation orientée-objet ;
 GRASP (Glove-based Recognition of Auslan using Simple Processing), gants permettant de transcrire en texte ou prononcer par une voix électronique la gestuelle d'une langue des signes.

Homonymie d'acronyme